X20 ou X-20 peut faire référence à :
 Boeing X-20 Dyna-Soar, une navette spatiale expérimentale américaine ;
 Contact avec des serpents et des lézards venimeux, d’après la classification internationale des maladies ;
 X20, une ligne de bus de la ville de New York.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres